Laut Tador (Sei Suka), een plaats in Indonesië
Laut Tador (Tebing Syahbandar), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing